

Зеленодольська сільська рада — сільське поселення, Петропавловський район, Алтайський край
 Зеленодольська сільська рада — колишнє сільське поселення, Кваркенський район, Оренбурзька область